Jánossy Dénes (1891–1966) levéltáros, történész, az MTA tagja
Jánossy Dénes (1926–2005) paleontológus, barlangkutató